Александр Баленко:
 Баленко, Александр Александрович (род. 1976) — украинский футболист.
 Баленко, Александр Алексеевич (1913—1966) — Герой Советского Союза.